Messier 79, kuglasti skup u zviježđu Zec
 Ručni bacač granata M79, američki ručni bacač granata
 M79 Osa, prijenosni antitenkovski raketni bacač kalibra 90 mm koji je razvijen u Jugoslaviji za potrebe JNA